Le Sonnet 59 est l'un des 154 sonnets écrits par le dramaturge et poète William Shakespeare.

Texte original 
Texte et typographie originale : IF their bee nothing new,but that which is,
Hath beene before , how are our braines beguild,
Which laboring for inuention beare amiſſe
The ſecond burthen of a former child ?
Oh that record could with a back-ward looke,
Euen of fiue hundreth courſes of the Sunne,
Show me your image in ſome antique booke,
Since minde at firſt in carrecter was done.
That I might ſee what the old world could ſay,
To this compoſed wonder of your frame,
Whether we are mended,or where better they,
Or whether reuolution be the ſame.
   Oh ſure I am the wits of former daies,
   To ſubiects worſe haue giuen admiring praiſe.

Notes et références

Liens externes

Analysis
CliffsNotes

059